Slovo Michael má různé významy:

 mužské jméno
 Michal

 příjmení
 George Michael (1963–2016) – britský zpěvák

 mytická postava
 Michael (archanděl) – andělský kníže

 v hudbě
 Michael (album) – posmrtně vydané album Michaela Jacksona
 Michael (píseň) – singl kapely Franz Ferdinand
 Michael (hudební skupina)

 web
 MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) – portál

Externí odkazy